U.S. International Figure Skating Classic 2019 — международный турнир по фигурному катанию U.S. Classic, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити с 17 сентября по 22 сентября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является третьим его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте американской ассоциации фигурного катания
 Результаты на сайте американской ассоциации фигурного катания

U.S. International Figure Skating Classic
2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Сентябрь 2019 года
Спорт в США в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити